

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Junction – villaggio della Contea di Gallatin, Illinois
 Junction – città della Contea di Kimble, Texas
 Junction – città della Contea di Piute, Utah

Altro 
 Junction – pianeta immaginario dell'universo di Dune